Libya (Grieks: Λιβύη (Libúē) of Λιβύᾱ (Libúā), Latijn: Libya) is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. Zij personifieerde het eeuwenoude land Libië in Noord-Afrika, waarop de naam van het huidige land ook is gebaseerd; deze is in het Nederlands lange tijd als Libye gespeld.

Volgens de Griekse mythologie is Libya een dochter van Epaphus en Memphis, waarmee zij ook kleindochter van Io is. Verder is zij de moeder van Belos en Agenor. Door sommige bronnen wordt Lelex wel als derde zoon genoemd.

Binnen de Romeinse mythologie was Libya een dochter van Epaphus en Cassiopeia. Zij trouwde met Neptunus en had bij hem een zoon genaamd Busiris, die een brute tiran van Opper-Egypte werd.

Stamboom 

Vrouw in de Griekse mythologie
Romeinse mythologie